Il singolare femminile  del torneo di tennis Mildura Grand Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Hsieh Su-wei che ha battuto in finale Katie O'Brien 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Kumiko Iijima (primo turno)
 Katie O'Brien (finale)
 Olivia Rogowska (secondo turno)
 Shiho Akita (quarti di finale)

 Sophie Letcher (primo turno)
 Rika Fujiwara (quarti di finale)
 Wen-Hsin Hsu (secondo turno)
 Chiaki Okadaue (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mildura Grand Tennis International 2011